Ле́ппилампи () — финская фамилия. Известные носители:

 Леппилампи, Микко (род. 1978) — финский актёр и музыкант.
  (род. 1954) — финский музыкант.